Атлетска такмичења на 1. Европским играма 2015. одржана су 21. и 22. јуна на Олимпијском стадиону Баку у Бакуу главном граду Азербејџана. Такмичење се одржало у 40 дисциплина по 20 у обе конкуренцији. То је било Европско екипно првенство Треће лиге. Учествовало је 463 спортисте из 15 земаља учесница. Такмичило се за бодове у свакој дисциплини, који се на крају сабрали и дали коначан резултат сваке екипе.

Историја 
Атлетика није била укључена у најранију листу спортова на Европским играма, пошто европске атлетске власти (ЕАА) у тој фази нису желеле да учествују. Међутим, након преговора, у фебруару 2014, постигнут је компромис између организатора и Европске атлетске асоцијације, да се такмичење одржи у склопу Европских игара. Споразум је потврдио Патрик Хики, председник Европског олимпијског комитета у фебруару 2015. године 

Трећа лига (у којој учествује и Азербејџан, је најнижа европска лига) има 15 екипа (репрезентација). Екипе су се такмичиле у 19 олимпијски дисциплина и једној не олимпијској трци на 3.000 метара. Олимпијске дисциплине дуже од 5.000 метара и вишебоји (седмобој и десетобој) нису биле на програму. Сама лига, у целини, сматра се екипним такмичењем за медаље.

Земље учеснице 

 ААССЕ• (9)
 (15)
 (23)
 (48)
 (35)
 (40)
 (37)

 (43)
 (40)
 (30)
 (36)
 (29)
 (30)
 (48)

 Атлетска асоцијација малих земаља Европе, обухвата , , ,  и  Пошто је Малта учествовала самостално, ААССЕ  су представљали  такмичари: Гибралтара (4), Лихтенштајна (4) Монака (1) и Сан Марина (1).

Резултати

Бодовна табела
У овом такмичењу бодови се добијају према броју репрезентација у лиги и постигнутом пласману сваког појединца. Трећа лига имала је 14 репрезентација, па је у свакој дисциплини победник добијао 14 бодова други 13 и тако до последњег који добија 1 бод. У случају да у неким дисциплинама репрезентације нису имале представника или они нису имали пласман из других разлог (одустао, дисквалификован и сл) бодови опет иду од 14 па до последњег учесника, остали немају бодове. Бодови мушких и женских дисциплина се сабирају за укупан пласман репрезентације.

Коначна табела

Референце

Спољашње везе 

Европске игре 2015.
Атлетика на европским играма